Hammer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hammer Township (Minnesota)
 Hammer Township (North Dakota)